Нраня́н () — армянская фамилия. 

Известные носители:
 Нранян, Ара Рудикович (род. 1973) — армянский депутат.
 Нранян, Геворг Суренович (род. 1986) — армянский футболист.